Амнуель — єврейське прізвище.

Це прізвище носять:

 Амнуель Григорій Маркович (*1957) — російський громадський діяч, історик та журналіст.
 Амнуель Павло Рафаелович (Песах Амнуель) (*1944) — російськомовний азербайджанський радянський, пізніше ізраїльський письменник-фантаст, автор детективів і вчений-астрофізик.

Єврейські прізвища